La saison 2015 du championnat de Lituanie de football est la  de la première division lituanienne. Les 10 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre quatre fois ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le meilleur club de deuxième division.

Le FK Žalgiris Vilnius est sacré pour la troisième saison consécutive. Il termine cette année dix points devant son dauphin, le FK Trakai. Les trois promus, de leur côté, parviennent à se maintenir.

La saison est marquée par le forfait du FK Kruoja Pakruojis et la disqualification du Klaipėdos Granitas pour des irrégularités. Le FK Šiauliai doit également quitter le championnat à l'issue de la saison, ne parvenant pas à obtenir une licence pour jouer l'édition 2016. La prochaine édition du championnat ne comptera donc que huit équipes au lieu de dix.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le , le FK Kruoja Pakruojis déclare forfait pour la suite de la saison à la suite d'accusations de matchs truqués et pour violation des règles de fair-play. Il a été décidé que les deux derniers matchs, non joués par l'équipe, se soldent par une défaite 3-0.
 Le , le Klaipėdos Granitas est disqualifié pour violation des règles de fair-play. Le comité d'appel a confirmé la décision. Il a été décidé que les matchs non joués par l'équipe se soldent par une défaite 3-0.

Matchs 
Les matchs marqués d'une astérisque (*) se sont soldés automatiquement par une défaite 3-0 à la suite de l'abandon du FK Kruoja Pakruojis fin août.

|}

Bilan de la saison

Notes et références 
  Site officiel
 Résultats et classement complet sur le site de RSSSF

Championnat de Lituanie de football
Lituanie
2015 en Lituanie